Ру́дченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Рудченко Григорій Сергійович (1900–1943) — радянський воєначальник, генерал-майор танкових військ.
 Рудченко Іван Якович — український фольклорист, етнограф, письменник, перекладач, літературний критик, старший брат і співавтор Панаса Мирного.
 Рудченко Микола Миколайович — член НП, ВР України, член фракції «Блок Литвина», член Комітету з питань правосуддя, член Політради НП, голова Житомир обласної організації НП.
 Рудченко Панас Якович — український прозаїк та драматург.
 Рудченко Юрій Іванович — український актор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко